Marialva (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Marialva (Mêda), een plaats in de Portugese gemeente Mêda